Gavi může znamenat:

 
 Gavi (ostrov) – ostrov v Tyrhénském moři
 Gavi (Piemont) – obec v Piemontu (Itálie)
 Gavi (víno) – druh (piemontského) vína